Kann kan avse:
 Marcus Kann (1820–1886), en österrikisk schackspelare
 Caro-Kann – en schacköppning
 Martin Kann (1966–), en svensk art director
 Viggo Kann (1964–), professor i datalogi vid Kungliga Tekniska högskolan
 Villum Kann Rasmussen (1909–1993), en dansk byggnadsingenjör